Bieliny est le nom de :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 gmina de Bieliny, dans le powiat de Kielce
 Bieliny, village du powiat de Kielce, chef-lieu de cette gmina

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Bieliny, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

de la voïvodie des Basses-Carpates
 Bieliny, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Bieliny, village du powiat de Grójec 
 Bieliny, village du powiat de Pruszków 
 Bieliny, village du powiat de Przysucha 
 Bieliny, village du powiat de Radom 
 Bieliny, village du powiat de Varsovie-ouest 
 Bieliny, village de la gmina de Brochów 
 Bieliny, village de la gmina de Młodzieszyn